Il doppio del torneo di tennis Chicago WCT 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale John Newcombe e Tony Roche 7-6, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 John Newcombe /  Tony Roche (finale)
 Arthur Ashe /  Dennis Ralston (semifinali)
 Antony Emerson /  Rod Laver (primo turno)

 Ken Rosewall /  Fred Stolle (quarti di finale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Robert Lutz /  Charlie Pasarell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago WCT 1971